Distretto di Leoncio Prado – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di Leoncio Prado – distretto del Perù nella regione di Lima